Ephrata podría referirse a:

 Ephrata (Pensilvania)
 Municipio de Ephrata
 Ephrata (Washington)